Ле́стовка (уменьшительное от  — «лестница») — разновидность чёток в дораскольной Руси, после раскола была постепенно вытеснена вервицей. Характерна в основном для старообрядцев, но до сих пор используется и другими православными, так как она очень удобна для молитвы. В отличие от чёток-вервицы, лестовка внешне напоминает гибкую лестницу и символизирует в древнерусской традиции лестницу духовного восхождения от земли на Небо.

Устройство и название частей и их символический смысл 

Каждая деталь в лестовке имеет духовный символический смысл.

Лестовка состоит из валиков («бобочек»), которые сплетены в ленту («дорожку» или «ремешок»). Концы ленты соединяют четырьмя треугольниками («лапостками»), которые сшиты попарно и оплетены кожаной оплёткой. Треугольная форма лапостков символизирует Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. Четыре лапостка символизируют четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а оплётка или обшивка краёв — целостность и непреложность евангельского учения. Между лапостками — семь «передвижек», которые символизируют семь святых таинств Церкви и служат для счёта каждой сотни прочитанных молитв.

От лапостков идут подряд три ступени, символизирующие пресвятую Троицу, далее — гладкий участок без «бобочков», называемый «землёю». С него начинается молитвенный круг по лестовке. Далее следуют 12 «малых» («простых») ступеней. Они обозначают двенадцать святых апостолов. Затем одна «большая» («великая») ступень. После неё — 38 малых, символизирующих 38-недельное пребывание Христа-младенца во чреве пресвятой Богородицы. Опять большая и 33 малых, символизирующих 33 года земной жизни Иисуса Христа. Затем опять большая и 17 малых, напоминающих о семнадцати ветхозаветных пророчествах о Христе Спасителе. И, наконец, как и вначале — гладкий без бобочков кожаный промежуток, который называют «небом». И перед лапостками опять — три ступени. Таким образом, пройдя по лестовке молитвенный круг, молящийся словно восходит от земли на небо.

Внутрь бобочков при плетении лестовки обычно вставляют бумажный свиток с молитвой. Традиционно на каждой бумажке писали Исусову молитву; в настоящее время в массовом производстве эту традицию не поддерживают, но есть мастера, которые бережно хранят её и вплетают в каждый бобочек свиток с Исусовой молитвой.

Передвижки внутри современных лестовок либо сократились в размерах до невозможности реального использования, либо вообще отсутствуют. Но некоторые мастера, поддерживая древнюю традицию, делают функциональные передвижки, которые можно использовать для счёта молитв.

Типы лестовок 

Лестовки бывают мужскими, женскими, детскими.

Мужские лестовки — холодные спокойные цвета, на лапостках могут быть вышиты инициалы евангелистов, растительные узоры и орнаменты (в старообрядческой традиции) или православный крест (в новообрядческой традиции). Также новообрядческая традиция допускает изображение на лапостках ликов святых угодников Божиих. Это объясняют тем, что лапостки символизируют евангельское учение, а святые — это те, кто своей жизнью воплотил это евангельское учение. Именно поэтому лики святых можно увидеть на лапостках лестовки.

Женские лестовки — яркие, нежные цвета, на лапостках — цветы и узоры (в старообрядческой традиции), либо православный крест или изображения ликов святых (в новообрядческой традиции).

Детские лестовки, как правило, плетут с бобочками меньшего размера.

Счёт 
По лестовке просто отсчитывать числа: 3, 7 (7 передвижек), 9 (3 ступени у связки, 3 большие в центре и снова 3 у связки), 12, 15 (3+12), 20 (17+3), 40 (38 малых и две большие ступени), 50 (33+17), 100 (без больших ступеней и ступеней у связки), 103 (на вервице Василия Великого, от которой произошла лестовка, было 103 узелка), 109 и так далее.

Лестовку обычно держат в левой руке. В новообрядческой традиции дорожка лестовки лежит на указательном пальце. Большим пальцем, перебирая ступень за ступенью, отсчитывают количество произнесённых молитв. Староверы складывают средний и указательный пальцы как для крестного знамения и пропускают дорожку лестовки между средним и безымянным пальцами. Счёт ведут передвижением лестовки большим пальцем, ступень за ступенью.

Символический смысл 
Лестовка замкнута в кольцо, в знак непрестанной молитвы. Две пары лапостков, оканчивающих лестовку, — символ двух скрижалей Завета Божия, которые в Новом Завете раскрыты в четырёх Евангелиях. Треугольник лапостка — символ святой Троицы; число же лапостков означает число евангелистов, обшивка лапостков — евангельское учение; передвижек по числу церковных таинств — семь; по три ступени с каждой стороны у связки и три больших ступени составляют девять чинов ангельских; простые места (без ступеней) в начале и конце лестовки, означают землю и небо соответственно; 12 ступеней от «земли» — 12 учеников Христа; следующие 38 ступеней означают 38 недель, которые Богородица носила Христа во чреве, с двумя же большими ступенями с обеих сторон, они образуют 40 — по числу дней 40-дневного поста Господа; 33 ступени — число лет, прожитых на земле Господом; после третьей большой ступени до «неба», 17 — по числу ветхозаветных пророчеств о Христе, малых ступеней.

Близкие по значению слова 

 Вервица, (то есть небольшая вервь, верёвка) — верёвочная петля с узелками из византийской традиции.
 Чётки (от слова «считать») — шнурок с нанизанными на него бусами, применяют в практике многих религий.
 Розарий (то есть «венок из роз») — особая молитва (точнее — цикл молитв) Богородице (католическая) на чётках и сами эти чётки.

Лестовку можно назвать и «чётками» (так как по ней считают молитвы), и «родом вервицы» (прямым потомком которой лестовка и является) и «розарием» (особенно в текстах для западного читателя); кроме того, существует (много более поздняя) «лестовка-розарий» с иным числом ступеней для Богородичного правила.

На территории православных государств на Балканах (прежде всего Сербии) распространена также особая форма чёток, сплетённая из овечьей шерсти, — брояница (). Малые брояницы на 33 узла носят на руке в виде браслета.

Употребление 

Это традиционное приспособление для молитвы в Русской православной церкви в настоящий момент не пользуется такой популярностью, как обычные чётки или вервица (хоть использование лестовки и не возбраняется церковью), так как после реформ патриарха Никона лестовку ассоциировали со старообрядцами. Хотя лестовку используют, в основном, старообрядцы практически всех согласий, в последнее время её можно увидеть и в руках представителей духовенства Русской православной церкви. У каждого православного христианина-старообрядца, не только монаха, но и мирянина должна быть своя лестовка; каждый должен непрестанно молиться Господу. Как лестовка приспособлена под молитвенные правила, так и правила согласованы с лестовкой, сколько лестовок нужно отчитать утром или за день, с какой великой ступени земные поклоны заменяют поясными. Даже покойному в гроб обязательно надевают на руку особую заранее приготовленную лестовку.

С лестовкой в руках традиционно изображается преподобный Серафим Саровский, а также праведная Иулиания Лазаревская.

Изготовление лестовок — один из традиционных старообрядческих промыслов. Предприниматель, хлебопромышленник Николай Бугров в конце XIX — начале XX веков практически монополизировал производство лестовок. Единственный крупный центр лестовичного промысла существовал в городе Семёнове.

С лестовкой на левой руке изображена на картине Василия Сурикова боярыня Феодосия Морозова (пальцы правой сложены у неё в двоеперстие).

Лестовку чёрного цвета как знак принадлежности к подразделению носили участники 1-го Офицерского добровольческого генерала Маркова полка во время Гражданской войны.

Лестовка размещена на гербе и флаге Омского сельского поселения (село Ома, Ненецкий автономный округ)

Примечания

Ссылки 
 Слово о лестовке
 Описание лестовки
 Сказание о лестовке и молитве Исусовой

Чётки
Старообрядческая культура